Morito puede referirse a:
Diminutivo de moro.
Morito común, nombre vulgar del ave Plegadis falcinellus.
Morito cariblanco, nombre vulgar del ave Plegadis chihi.
Moritos es uno de los nombres vulgares de la planta Arctium lappa.
 Morito sobrenome de uma família